

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mayc“ beginnt.

Mayc 



Maych 
 Maychrzak, Otto (1927–2002), deutscher Handballspieler

Mayco 
 Maycock, George (1917–1979), panamaischer Jazzpianist
 Maycock, Joyce, kanadische Squashspielerin
 Maycon (* 1997), brasilianischer Fußballspieler